Skyros Sport es una empresa nacional venezolana dedicada a la fabricación y venta de ropa y artículos deportivos y casual fundada en Caracas , Venezuela.

Referencias

Enlaces externos 
 
 
 
 
 

Empresas textiles de Venezuela
Empresas de calzado
Marcas de indumentaria deportiva
Fabricantes de indumentaria deportiva de Venezuela
Empresas de Venezuela
Marcas venezolanas